Kockovaella är ett släkte av svampar. Kockovaella ingår i familjen Cuniculitremaceae, ordningen gelésvampar, klassen Tremellomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Gelésvampar
Kockovaella